35-й национальный чемпионат Грузии по футболу 2023 года — турнир среди 10 клубов высшего футбольного дивизиона Грузии — Эровнули лиги (). Титул чемпиона защищало «Динамо» (Тбилиси).

Чемпион Грузии стартует в Лиге чемпионов УЕФА с 1-го квалификационного раунда. Команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате стартуют в Лиге конференций УЕФА.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 10 клубов, которые играют между собой четырёхкруговой турнир (36 туров).

Команды и стадионы

Изменения в составе участников 
По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли клубы:

Сиони Болниси

Локомотив Тбилиси

По итогам первенства Первой лиги 2022 в Высшую Лигу поднялись клубы:

Шукура Кобулети

Самтредиа

Турнирная таблица

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
  
 Georgian Football Federation

2023
Грузия
Спорт в Грузии в 2023 году